Сарос 140 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 16 квітня 1512 року і досягла повних затемнень 21 липня 1656 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії чотири рази: від 20 листопада 1854 до 23 грудня 1908 року. Стадія кільцеподібних затемнень триває від 3 січня 1927 до 7 грудня 2485 року. Серія закінчиться частковим затемненням 1 червня 2774 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 4 хвилини 10 секунд 12 серпня 1692 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 140 на сайті НАСА

Сарос